Novy ist der Familienname der folgenden Personen:

 Erich Novy (1937–2016), deutscher Eishockeyspieler
 Franz Novy (1900–1949), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Helmut Novy (* 1944), deutscher Eishockeyspieler
 Johannes Novy (* 1977), Urbanist
 Karel Novy (* 1980), Schweizer Schwimmer
 Karel Nový (1890–1980), tschechischer Schriftsteller und Journalist
 Klaus Novy (1944–1991), Professor für Architektur und Publizist
 Leonard Novy (* 1977), Politologe
 Lili Novy (1886–1958), deutsch-slowenische Lyrikerin und Übersetzerin
 Lukáš Nový (* 1990), tschechischer Fußballspieler
 Mischa Novy (1914–1963), Violinist
 Tom Novy (* 1970), deutscher House-DJ und Produzent
 Wilhelm Novy (1892–1978), österreichisch-ungarischer bzw. tschechoslowakischer Politiker

Siehe auch:
 Novi
 Nový
 Nowy